Маттиас Блацек (; род. , , Германия) — немецкий краевед и журналист.

Биография 
Маттиас Блацек провел свою юность в Ганновере, там же в 1987 году окончил школу (Lutherschule).

С 1987 по 1999 год он служил связистом в немецкой армии, из них пять лет, с 1994 по 1999, при Немецком Военном Представителе во Франции, в городе Фонтебло. С 1999 по 2002 год он учился в институте обшего управления в Хильдесхайме. Сегодня он живёт с женой и тремя детьми в Адельхайдсдорфе.

С 2001 года Блацек является добровольным членом муниципалитета, на начальном этапе как участник СДПГ, то как беспартийный член Фракции Граждан для Адельхайдсдорфа и сегодня как член Союз 90/Зелёные. С 2006 по 2011 год он руководил финансовой комиссией в общине Ватлинген и является в текущей выборной кампании фракционным председателем фракция Союз 90/Зелёные в совете общины.

С 1997 года Маттиасом Блацеком было написано множество краеведческих книг и научных статей. С 2007 по 2008 год он был редактором газеты Целлер Бликпункт. Его статьи появляются и в Целлеше Цайтунг (Cellesche Zeitung), особенно в специальном приложении «Заксеншпигель» (Зеркало Саксонии).

Работы 
 Dörfer im Schatten der Müggenburg. Целле 1997
 L’Histoire des Sapeurs-Pompiers de Fontainebleau. Фонтенбло 1999
 Die Geschichte der Bezirksregierung Hannover im Spiegel der Verwaltungsreformen. ibidem, Штутгарт 2004, ISBN 3-89821-357-9
 Hexenprozesse — Galgenberge — Hinrichtungen — Kriminaljustiz im Fürstentum Lüneburg und im Königreich Hannover. ibidem, Штутгарт 2006, ISBN 3-89821-587-3
 Das niedersächsische Bandkompendium 1963—2003. Целле 2006, ISBN 978-3-00-018947-0
 Das Löschwesen im Bereich des ehemaligen Fürstentums Lüneburg von den Anfängen bis 1900. Адельхайдсдорфе 2006, ISBN 978-3-00-019837-3
 Das Kurfürstentum Hannover und die Jahre der Fremdherrschaft 1803—1813. ibidem, Штутгарт 2007, ISBN 3-89821-777-9
 75 Jahre Niedersächsische Landesfeuerwehrschule Celle 1931—2006. Целле 2007, ISBN 978-3-00-019333-0
 Celle — Neu entdeckt. Schadinsky, Целле 2007, ISBN 978-3-9812133-0-0
 Geschichten und Ereignisse um die Celler Neustadt. Stadt Celle, Целле 2008, ISBN 978-3-00-019698-0
 Die Hinrichtungsstätte des Amtes Meinersen. ibidem, Штутгарт 2008, ISBN 978-3-89821-957-0
 Haarmann und Grans — Der Fall, die Beteiligten und die Presseberichterstattung. ibidem, Штутгарт 2009, ISBN 978-3-89821-967-9
 Carl Großmann und Friedrich Schumann — Zwei Serienmörder in den zwanziger Jahren. ibidem, Штутгарт 2009, ISBN 978-3-8382-0027-9
 Unter dem Hakenkreuz: Die deutschen Feuerwehren 1933—1945. ibidem, Штутгарт 2009, ISBN 978-3-89821-997-6
 Wathlingen — Geschichte eines niedersächsischen Dorfes, Band 3. Ватлинген 2009, ISBN 978-3-00-027770-2
 Scharfrichter in Preußen und im Deutschen Reich 1866—1945. ibidem, Штутгарт 2010, ISBN 978-3-8382-0107-8
 Die Geschichte des Feuerwehrwesens im Landkreis Celle. ibidem, Штутгарт 2010, ISBN 978-3-8382-0147-4
 Im Schatten des Klosters Wienhausen — Dörfliche Entstehung und Entwicklung im Flotwedel, ausgeführt und erläutert am Beispiel der Ortschaften Bockelskamp und Flackenhorst. ibidem, Штутгарт 2010, ISBN 978-3-8382-0157-3
 Die Anfänge des Celler Landgestüts und des Celler Zuchthauses sowie weiterer Einrichtungen im Kurfürstentum und Königreich Hannover 1692—1866. ibidem, Штутгарт 2011, ISBN 978-3-8382-0247-1
 Die Grafschaft Schaumburg 1647—1977. ibidem, Штутгарт 2011, ISBN 978-3-8382-0257-0
 «Herr Staatsanwalt, das Urteil ist vollstreckt.» Die Brüder Wilhelm und Friedrich Reindel — Scharfrichter im Dienste des Norddeutschen Bundes und Seiner Majestät 1843—1898. ibidem, Штутгарт 2011, ISBN 978-3-8382-0277-8
 «Wie bist du wunderschön!» Westpreußen — Das Land an der unteren Weichsel. ibidem, Штутгарт 2012, ISBN 978-3-8382-0357-7
 Die Schlacht bei Trautenau — Der einzige Sieg Österreichs im Deutschen Krieg 1866. ibidem, Штутгарт 2012, ISBN 978-3-8382-0367-6
 Die Geschichte des Hamburger Sportvereins von 1887: 125 Jahre im Leben eines der populärsten Fußballvereine. Mit einem besonderen Blick auf die Vorgängervereine, die Frühzeit des Hamburger Ballsports und das Fusionsjahr 1919. ibidem, Штутгарт 2012, ISBN 978-3-8382-0387-4
 Seeräuberei, Mord und Sühne — Eine 700-jährige Geschichte der Todesstrafe in Hamburg 1292—1949. ibidem, Штутгарт 2012, ISBN 978-3-8382-0457-4
 Die geheime Großbaustelle in der Heide — Faßberg und sein Fliegerhorst 1933—2013. ibidem, Штутгарт 2013, ISBN 978-3-95538-017-5
 The Mamas and The Papas — Flower-Power-Ikonen, Psychedelika und sexuelle Revolution. ibidem, Штутгарт 2014, ISBN 978-3-8382-0577-9
 Die Jagd auf den Wolf — Isegrims schweres Schicksal in Deutschland. Beiträge zur Jagdgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. ibidem, Штутгарт 2014, ISBN 978-3-8382-0647-9
 Großmoor. Адельхайдсдорфе 2014, ISBN 978-3-00-045759-3
 Memoirs of Carl Wippo – Lebenserinnerungen von Carl Wippo. Beiträge über die Auswanderung nach Nordamerika aus dem Königreich Hannover in den Jahren 1846–1852. ibidem, Штутгарт 2016, ISBN 978-3-8382-1027-8

Литература 
 Оскар Анзулль (): Himmel, welch ein Land! LANDKREIS & LITERATUR — Eine Sichtung. celler hefte 7/8 (Сдвоенный номер), опубликован RWLE Möller Stiftung, Целле 2010, ISBN 978-3-9813668-3-9, страница 59 п.

Ссылки 

 Книги Маттиаса Блацека и о нём в каталоге Немецкой Национальной Библиотеки 

Журналисты по алфавиту
Журналисты Германии
Литература XX века
Литература XXI века
Краеведы Германии